Рако́вский (, , ) — польская, русская, украинская и болгарская фамилия.

Известные носители 
 Раковский, Адам Владиславович (1879—1941) — советский учёный-физикохимик, специалист в области химической термодинамики.
 
 Раковский, Владимир Евгеньевич (1900—1987) — советский специалист по торфу.
 Раковский, Георгий (1821—1867) — болгарский революционер, историограф, этнограф, поэт, писатель и публицист.
  (род. 1954) — польский биолог, этнограф, путешественник и краевед.
 Раковский, Евгений Владимирович (1877—1949) — заведующий кафедрой пирогенных процессов МХТИ им. Д. И. Менделеева, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 
 Раковский, Игорь Иванович (род. 1975) — российский футболист.
 Раковский, Леонтий Иосифович (1896—1979) — русский советский писатель.
 Раковский, Мартин (1535—1579) — словацкий поэт-гуманист.
 Раковский, Мечислав (1926—2008) — польский государственный и партийный деятель.
 Раковский, Михаил Евгеньевич (1908—1984) — советский государственный деятель, председатель Государственного комитета по приборостроению, средствам автоматизации и систем управления.
 Раковский, Нафтула Лейбович (1928—1986) — доктор технических наук, учёный-нефтяник.
 
 Раковский, Христиан Георгиевич (1873—1941) — советский политический, государственный и дипломатический деятель.
 Раковский, Ян (1898—1962) — польский альтист и музыкальный педагог.



См. также 
 Раковские — дворянский род.
 Раковски